Ionela este un prenume românesc feminin care se poate referi la:

 Ionela Bruchental-Pop
 Ionela Lăzureanu
 Ionela Loaieș
 Ionela Prodan
 Ionela Stanca
 Ionela Târlea

Vezi și 
 Ionel (nume)
 Ion (dezambiguizare)

Prenume feminine românești